Slovo šindel má více významů:

 šindel – střešní krytina

 příjmení osob
 Jan Šindel (asi 1375–1456) – kněz, astronom a konstruktér Staroměstského orloje
 Jaromír Šindel (* 1959) – český hokejový brankář a trenér
 Jakub Šindel (* 1986) – český hokejista, syn Jaromíra

 ženská varianta s přechýlením

 Magdalena Kotíková, rozená Šindelová (* 1979) – česká florbalistka, reprezentantka a trenérka

místní název
 Šindelová – obec v okrese Sokolov

Související články 
 Schindel
 Šindelka
 Šindelář, Schindler
 Šindlov ()

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení